

Personaggi 
 Pietro I Orseolo (†987), Doge di Venezia e santo celebrato il 10 gennaio;
 Pietro II Orseolo (†1009), Doge di Venezia; 
 Pietro Orseolo d'Ungheria (†1058), re d'Ungheria.

Altro 
 Pietro Orseolo (nave mercantile), nave mercantile italiana, varata nel 1939 ed affondata a Bordeaux nel 1943.